|-
| 125401 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125402 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125403 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125404 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125405 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125406 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125407 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125408 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125409 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125410 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125411 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125412 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125413 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125414 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125415 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125416 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125417 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125418 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125419 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125420 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125421 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125422 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125423 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125424 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125425 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125426 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125427 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125428 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125429 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125430 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125431 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125432 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125433 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125434 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125435 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125436 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125437 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125438 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125439 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125440 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125441 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125442 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125443 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125444 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125445 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125446 - || || 15 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125447 - || || 15 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125448 - || || 13 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125449 - || || 11 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125450 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125451 - || || 14 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125452 - || 2001 WK || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125453 - || 2001 WR || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125454 - || 2001 WW || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125455 - || || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125456 - || || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125457 - || || 17 de novembre, 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 125458 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125459 - || || 20 de novembre, 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 125460 - || || 22 de novembre, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 125461 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125462 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125463 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125464 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125465 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125466 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125467 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125468 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125469 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125470 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125471 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125472 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125473 - || || 20 de novembre, 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 125474 - || || 17 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125475 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125476 - || || 27 de novembre, 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 125477 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125478 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125479 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125480 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125481 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125482 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125483 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125484 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125485 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125486 - || || 17 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125487 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125488 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125489 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125490 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125491 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125492 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125493 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125494 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125495 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125496 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125497 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125498 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125499 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125500 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5